Theresienhain ist 

 der ehemalige Name des Bavariaparks in München
 der Name des nördlichen Teils des Stadtparks Hain in Bamberg